Beeston nevet több település is viseli:
 Beeston (Bedfordshire)
 Beeston (Cheshire)
 Beeston Castle
 Beeston (Leeds)
Norfolk:
 Beeston (Norfolk)
 Beeston Regis
 Beeston St Andrew
 Beeston St Lawrence
 Beeston (Nottinghamshire)
 Beeston vasútállomás